Suludere  est le nom d'au moins deux cours d'eau de Turquie :
 Suludere qui passe près d'Alaca dans la province de Çorum
 Suludere rivière endoréique dans la province de Niğde